Potschapl bzw. Potschappel oder auch selten Podschapel steht für:

 Potschappel, Stadtteil von Freital, Sachsen

Orte in Tschechien:
 Gemeinde Počaply, Ort im Okres Příbram
 Počaply (Králův Dvůr), Ortsteil von Králův Dvůr, Okres Beroun
 Počaply nad Loučnou, Ortsteil von Sezemice nad Loučnou, Okres Pardubice
 Počaply u Terezína, Ortsteil von Terezín, Okres Litoměřice
 Horní Počaply (Ober-Potschapl), Ort im Okres Mělník, Tschechien

Siehe auch:
 Pottschapplitz (obersorbisch: Počaplicy), Ortsteil von Demitz-Thumitz, Sachsen
 Počeplice, Ortsteil von Štětí, Okres Litoměřice, Tschechien